Les Dousmanis ou Dousmani, qui descendent probablement de la tribu albanienne des Dushmani, sont une famille noble d'origine corfiote qui a donné plusieurs personnalités à la République des Îles Ioniennes et à la Grèce :
 Antonio Dousmani (1800-1890), homme politique ionien ;
 Víctor Doúsmanis (1861-1949), militaire grec (petit-fils du précédent) ;
 Sofoklís Doúsmanis (1868-1952), militaire grec (frère du précédent).

Patronyme grec